Алекса́ндр Романе́нко:
 
 Романенко, Александр Сергеевич (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Романенко, Александр Фомич (1901—1974) — Герой Советского Союза.